В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Лорі Макніл і Мерседес Пас виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Робін Вайт 6–2, 3–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Лорі Макніл /  Мерседес Пас (чемпіонки)

 Мері Лу Деніелс /  Пола Сміт (півфінал)
 Ліліан Келаїдіс /  Сабрина Голеш (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open